Бахтовар Бахиржанович Назиров () — российский боксёр, серебряный призёр чемпионата России (2014), чемпион Европейских игр (2015), мастер спорта России международного класса.

Биография 
В 9 лет начал заниматься боксом. В 15 лет выиграл чемпионат Европы среди спортсменов своего возраста. Окончил Югорский колледж-интернат олимпийского резерва.

Семья 
В середине 1980-х годов его родители переехали из Таджикистана на Север. Отец работал в «ЛУКОЙЛе» оператором по добыче нефти, теперь на пенсии, мать — оператор по теплоснабжению. Старший брат Хуршед, который старше его на восемь лет. По национальности — таджик.

Спортивные результаты 
 Чемпионат России по боксу 2014 года — ;
 Европейские игры 2015 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2016 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2017 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2018 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2019 года — ;

Примечания

Ссылки 
 Профиль на aiba.org
 
 
 
 

Чемпионы России по боксу
Чемпионы Европейских игр по боксу
Боксёры легчайшей весовой категории